Hamilton megye (Florida)
Hamilton megye (Illinois)
Hamilton megye (Indiana)
Hamilton megye (Iowa)
Hamilton megye (Kansas)
Hamilton megye (Nebraska)
Hamilton megye (New York)
Hamilton megye (Ohio)
Hamilton megye (Tennessee)
Hamilton megye (Texas)